Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lan Bale e David Nainkin che hanno battuto in finale Andrew Florent e Andrew McLean 3-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Leander Paes (quarti di finale)
 Andrew Foster /  Patrick Rafter (quarti di finale)

 Sean Cole /  Laurence Tieleman (quarti di finale)
 Michael Daniel /  Mitch Michulka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1992